França:
 Monticello, municipi francès a la regió de Còrsega, departament d'Alta Còrsega.
 Estats Units:
 Monticello (Arkansas)
 Monticello (Florida)
 Monticello (Geòrgia)
 Monticello (Illinois)
 Monticello (Indiana)
 Monticello (Iowa)
 Monticello (Kentucky)
 Monticello (Louisiana)
 Monticello (Maine)
 Monticello (Minnesota)
 Monticello (Mississipí)
 Monticello (Missouri)
 Monticello (Nova York)
 Monticello (Utah)
 Monticello (Virgínia), edifici situat prop de Charlottesville, estat de Virgínia, Estats Units.
 Monticello (Wisconsin)
 Lake Monticello, concentració de població designada pel cens dels Estats Units a l'estat de Virgínia.